Pränasalierung steht für:
 Mitteljapanische Sprache#Pränasalierung: Pränasalierung: Stimmhafte Plosive und Frikative waren pränasaliert: / g/ n g / z/ n z / d/ n d / b/ m b
 Tibetische Sprache: Sandhi : ein präskribiertes m oder Pränasalierung bzw.  Nasalierung der vorhergehenden Silbe: bod ljongs. pʰø̰̀tɕôŋ. oder. pʰø̀ⁿtɕôŋ
 Bamun-Schrift#Der Zirkumflex (^) Verlust der Pränasalierung bzw. Nasalierung